Las siglas AIB pueden referirse a:

 Ácido indol-3-butírico, una hormona perteneciente a la familia de las auxinas que se usa como ingrediente en enraizadores. 
 Authenticated Identity Body, un método para compartir una identidad autentificada entre los participantes de una red.
 Allied Irish Banks, un importante grupo bancario irlandés. 
 Ação Integralista Brasileira, Acción Integralista Brasileña, el movimiento político conocido como Integralismo Brasileño.
 Asociación Internacional de Boxeo, una de las cuantas federaciones que rigen el boxeo internacional.

Siglas